La Vila (Biosca), masia de Biosca, a la Segarra
 La Vila (Calders), masia de Calders, al Moianès
 La Vila (la Vall de Bianya), masia a la Garrotxa
 La Vila (Llobera), masia al Solsonès
 La Vila (Pinell de Solsonès), masia al Solsonès
 La Vila Joiosa, municipi valencià a la Marina Baixa
 La Vila de Perdiguers, masia de Castellar de la Ribera, al Solsonès
 La Vila de Vaucança, municipi francès a la regió d'Alvèrnia
 La Vila de Gola de Bous, masia de Llobera, al Solsonès